Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 100-as, továbbá 100Y jelzésű villamosok:

 100-as villamos (Budapest, 1996)megszűnt
 100Y villamos (Budapest, 1996)megszűnt